Emsen kan avse:
Emsen, sjö i Forshaga kommun,  (2,04 km²)
Stor-Emsen, sjö i Grums kommun och Kils kommun,  (4,59 km²)
Lill-Emsen, sjö i Grums kommun och Kils kommun,  (49,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn